Hawthorn kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hawthorn (del av en befolkad plats), South Australia, Mitcham,

Storbritannien 

 Hawthorn, County Durham, ort, England,

USA 

 Hawthorn, Pennsylvania, ort, Clarion County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar